Вія Артмане, Ві́я (Аліда) А́ртмане , латис. Vija Artmane (21 серпня 1929(19290821) — 11 жовтня 2008) — радянська латиська акторка театру і кіно.
 4136 Артмане (4136 Artmane) — астероїд головного поясу.